The Wizard of Oz, Wizard of Oz kan syfta på 

Trollkarlen från Oz (bok) – en barnbok skriven av L. Frank Baum år 1900, originaltitel The Wonderful Wizard of Oz
 Trollkarlen från Oz – en amerikansk musikalfilm från 1939, originaltitel The Wizard of Oz
 Trollkarlen från Oz (figur) – en sagofigur i L. Frank Baums böcker om landet Oz 
 Wizard of Oz – ett spel
 The Wiz – en musikal med premiär i Baltimore 1974
 The Wiz (film) – en amerikansk musikal-fantasyfilm från 1978
 WOz – en modelleringsmetod för människa-datorinteraktion

Se även
^ Trollkarlen från Oz (olika betydelser)